Tanum kan syfta på:

Tanum i Bohuslän

Administrativa indelningar 
 Tanums kommun – en kommun i Västra Götalands län 1971–
 Tanums storkommun – en före detta storkommun (1952 - 1971) i före detta Göteborgs och Bohus län
 Tanums landskommun – en före detta landskommun (1863 - 1952) i före detta Göteborgs och Bohus län
 Tanums härad – ett härad i före detta Göteborgs och Bohus län
 Tanums socken – en socken i Bohuslän
 Tanums pastorat – ett pastorat i Göteborgs stift
 Tanums församling – en församling inom Tanums pastorat
 Tanums distrikt – ett distrikt i Tanums kommun och Västra Götalands län

Övrigt 
 Tanums kyrka, Göteborgs stift – en kyrka i Tanums församling
 Tanums station – en järnvägsstation strax väster om Tanumshede
 Hällristningsområdet i Tanum – ett världsarv upptaget 1994 på Unescos världsarvslista
 Tanum Teleport – en tidigare markstation för överföring av telefoni-, data- och TV-trafik

Tanum i Norge 
 Tanum (Bærum) – ett område i Bærums kommun
 Tanums kyrka, Akershus – en kyrka i Bærums kommun
 Tanums kyrka, Vestfold – en kyrka i Larviks kommun

Se även
 Tanumshede